Gibb är ett efternamn som främst förekommer i engelskspråkiga länder. Det bärs bland annat av följande personer:

 Andy Gibb (1958–1988), brittisk-australisk sångare
 Barry Gibb (född 1946), brittisk-australisk sångare, låtskrivare och producent
 Bobbi Gibb (född 1942), amerikansk långdistanslöpare
 Cynthia Gibb (född 1963), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Heloise Gibb (född 1975), australisk entomolog och universitetsrektor
 Joel Gibb (född 1977), kanadensisk sångare
 Maurice Gibb (1949–2003), brittisk-australisk sångare, låtskrivare, producent
 Robin Gibb (1949–2012), brittisk-australisk musiker och sångare
 Sophie Gibb, brittisk filosof

Se även
 Bee Gees, sånggrupp bestående av Barry, Maurice och Robin Gibb
 Gibbs, flera betydelser

Engelska efternamn